In on the Kill Taker третій студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fugazi, який був випущений 30 червня 1993 року.

Треклист 
 Facet Squared – 2:42
 Public Witness Program – 2:04
 Returning the Screw – 3:13
 Smallpox Champion – 4:01
 Rend It – 3:48
 23 Beats Off – 6:41
 Sweet and Low – 3:36
 Cassavetes – 2:30
 Great Cop – 1:52
 Walken's Syndrome – 3:18
 Instrument – 3:43
 Last Chance for a Slow Dance – 4:38

Джерела 
 In on the Kill Taker  Allmusic
 In on the Kill Taker  last.fm

Альбоми Fugazi
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми